Cet article présente les résultats détaillés du double dames de l'édition 2020 des Internationaux de France de tennis qui est disputé du 27 septembre au .

Faits marquants

Pendant le tournoi 
Le , le parquet de Paris ouvre une enquête pour  et , à la suite d'un match du premier tour opposant les Roumaines Andreea Mitu et Patricia Maria Țig au duo russo-américain Yana Sizikova et Madison Brengle (7-6, 6-4). Un soupçon se porte sur le cinquième jeu du deuxième set, avec  de  concernant les paris sportifs.

Lauréates 
Les tenantes du titre Tímea Babos et Kristina Mladenovic remportent le tournoi en battant en finale Alexa Guarachi et Desirae Krawczyk. Elles remportent chacune leur  titre WTA en double.

Primes et points

Parcours

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double dames des Internationaux de France

Lien externe 
   Site officiel du tournoi

2020
France Double dames
Internationaux de France de tennis 2020